Ранчо ла Круз има више значења:

 Ранчо ла Круз, Преса де ла Круз (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо ла Круз (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Круз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Круз (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Круз (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Круз (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Круз (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Круз (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Круз (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Круз, Кампо Риц (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ла Круз (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику